Ирина Александровна Дудка (, 4 декабря 1934 — 20 июня 2017) — советская и украинская учёная-, исследователь водных грибов, доктор биологических наук (1978), член-корреспондент Национальной академии наук Украины (2009).

Биография 
Родилась в Харькове 4 декабря 1934 года. Детство прошло в эвакуации в Челябинске, затем, после войны — в Киеве.

Училась в Киевском государственном университете, окончила его в 1957 году. Некоторое время работала на кафедре низших растений Киевского университета, затем — в отделении физиологии грибов Института микробиологии и вирологии.

В 1959 году поступила в аспирантуру Института ботаники АН УССР, в 1965 году под руководством Семёна Филимоновича Морочковского защитила диссертацию кандидата наук по теме «Водные грибы южной части Киевского полесья». Впоследствии принимала участие в составлении семитомного «Определителя грибов Украины». В 1983 году авторский коллектив и главный редактор Д. К. Зеров были удостоены Государственной премии Украины.

С 1972 года И. А. Дудка руководила лабораторией микологии (с 1974 года — микологическим отделением) Института ботаники АН УССР. В 1978 году защитила докторскую диссертацию по теме «Водные гифомицеты: систематика, морфология, экология, географическое распространение и возможные пути возникновения».

Подготовила монографии «Водные гифомицеты Украины» (1974) и «Водные несовершенные грибы СССР» (1985). Также в соавторстве напечатала несколько монографий, посвящённых культивированию базидиомицетовых грибов.

С 1988 по 1993 год являлась главным редактором журнала «Микология и фитопатология». В 1993 году избрана членом Нью-Йоркской академии наук.

Скончалась в Киеве 20 июня 2017 года.

Некоторые научные работы

Виды, названные в честь И. А. Дудки 
 
 
  —

Литература

Ссылки 
 

Члены-корреспонденты НАН Украины
Женщины-биологи